Aceituna generalmente se refiere al fruto del olivo. Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Aceituna (Cáceres), municipio en la provincia de Cáceres, Extremadura, España.
 Aceitunas (Moca), barrio en Puerto Rico.

Además, puede referirse a:

 Las aceitunas, obra de teatro de Lope de Rueda.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene definiciones para aceituna y aceituno.